Le tournoi de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 22 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1971 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1971
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en avril 1971
Sport en Californie en 1971